Le réchauffement climatique dans l'Arctique, c'est-à-dire la hausse globale de la température dans la région située autour du pôle Nord, a pour conséquences la fonte de la banquise et de la calotte glaciaire du Groenland.

Données 
En 2017, la température terrestre dans l'Arctique a surpassé de  la moyenne de la période 1981-2010, sans atteindre toutefois le niveau de 2016. L’étendue maximale de la glace de mer Arctique, au début du mois de mars, a été la plus faible depuis le début des observations satellitaires en 1980. Et son étendue minimale, en septembre, était inférieure de 25 % à la moyenne de la période de référence.

Le  la base canadienne d'Alert (point habité le plus au nord de la planète, à  du pôle nord) a battu son record absolu de température en atteignant  soit  de plus que le record précédent (). C'est la température la plus haute jamais relevé au-dessus de 80° Nord de latitude.

En , un nouveau record de chaleur est enregistré dans la ville russe de Verkhoïansk, située en Arctique : . Cette température a été confirmée le  par l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Ce record est ainsi homologué par l'Organisation des Nations unies (ONU), qui évoque un nouveau « signal d'alarme sur le changement climatique ».

Effets

Le relargage du méthane 
Le relargage du méthane de l'Arctique en particulier par le dégel du pergélisol et par le relargage d'hydrate de méthane, est également sujet de préoccupation. En raison de la réponse amplifiée de l'Arctique au réchauffement climatique, il est souvent considéré comme un indicateur avancé du réchauffement de la planète.

La fonte de la banquise 
La fonte de la banquise du Groenland est liée à l'amplification polaire. Elle est aussi liée au réchauffement climatique.

Cause probable 
Selon le Groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, . 

La période de 1995 à 2005 a été la décennie la plus chaude dans l'Arctique au moins depuis le , avec des températures de  au-dessus de la moyenne enregistrée entre 1951 et 1990. Certaines régions de l'Arctique ont connu une augmentation encore plus rapide : en Alaska et dans l'Ouest du Canada, la température s'est ainsi élevée de . 

Ce réchauffement a été causé non seulement par la hausse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi par le dépôt de suie sur les glaces de l'Arctique qui ont eu pour effet de réduire la réflexion des rayons du soleil et d'accentuer le transfert thermique vers le sol. 

Un article publié en 2013 dans la revue  a montré que les températures dans la région n'ont jamais été aussi élevées qu'à la date de parution, et ce depuis au moins  voire . Les auteurs concluent que .

Notes et références 

Changement climatique
Arctique
Banquise
Route maritime